Национальная лига 1969/1970 () — 59-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 23 августа 1969 года и закончился 13 июня 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1969/1970 на rsssf.com 
 Сезон 1969/1970 на сайте austriasoccer.at 

1969/1970
Спорт в Австрии в 1969 году
Спорт в Австрии в 1970 году
Австрия
Австрия